Desa Pabelan kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Pabelan (administrativ by i Indonesien, lat -7,55, long 110,76), Jawa Tengah, 
 Desa Pabelan (administrativ by i Indonesien, lat -7,29, long 110,51), Jawa Tengah, 
 Desa Pabelan (administrativ by i Indonesien, lat -7,58, long 110,25), Jawa Tengah, 

Robotskapade Indonesienförgreningar